Die Western & Southern Financial Group Masters 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. August 2007 in Mason (Ohio), bei Cincinnati, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz auf ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das siebte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Herreneinzel war der US-Amerikaner Andy Roddick, der dieses Jahr im Achtelfinale ausschied. Turniersieger wurde zum zweiten Mal nach 2005 der Schweizer und Setzlistenerste Roger Federer, der sich im Finale gegen James Blake deutlich durchsetzte. Dies war der fünfte Titel der Saison für ihn und der 50. seiner Karriere.
Im Doppel schieden die Vorjahressieger Jonas Björkman und Maks Mirny überraschend schon in ihrem ersten Match aus. Erstmals gewinnen konnte die Israelis Jonathan Erlich und Andy Ram. Insgesamt war es der 10. gemeinsame Titel der beiden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht am höchsten platzierten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel  erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Mason (Ohio)